Saccharosydne är ett släkte av insekter. Saccharosydne ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sporrstritar
Saccharosydne